ЕтноВесна - весняна частина мандрівного фестивалю етносезонів, існує також ЕтноЛіто, ЕтноОсінь, ЕтноЗима, що створений та ініційований мистецькою агенцією Територія А, очолювана Олександром Бригинцем.

Засновники "Території А" та фестивалю "ЕтноЗима" - Анжеліка Рудницька та Олександр Бригинець.

Фестиваль поєднує у собі традиційне і сучасне. Він мандрує країною і зупиняється у найцікавіших та найзнаковіших місцях нашої країни.

Візуальним символом фестивалю є найвідоміша робота Анжеліка Рудницької "Місячне колесо".  

 2008 - «ЕтноВесна» на батьківщині Василя Симоненка - у Лубенському райони на Полтавщині. Учасниками музичної частини фестивалю стали співачка, телеведуча, художниця, громадська діячка Анжеліка Рудницька, гурт "Мандри", гурт "Ot vinta", легендарний ВІА "Кобза", співачки Тоня Матвієнко, співачка, викладач, заслужена артистка України Ірина Шинкарук, Юлія Рай. Гості фестивалю мали можливість побувати у батьківський хаті Василя Симоненка, бути присутніми на відкритті другої зали Музею видатного поета, долучитися до майстер-класів из народного мистецтва. Також на фестивалі був презентований компакт-диск "Лебеді материнства: Живий голос Василя Симоненка", до якого увійшли унікальні записи - виконання поетом своїх творів, а також кращі фонограми поезій Василя Сімоненка та музичні твори на його вірші із фондів Українського радіо. Ініціатором видання цього аудіо-видання був громадський діяч Микола Томенко.  
 2009 - «Етновесна у гетьманській столиці» Глухів
 2010 - Фестиваль «ЕтноВесна» відбувається на батьківщині Лесі Українки

Фестивалі в Україні